Chalawa kan syfta på följande platser:

Irak 

 Chālāwa, kulle, Kirkuk,

Nigeria 

 River Chalawa, vattendrag, Kano, 
 Chalawa (ward i Nigeria), Kano, Kumbotso, 

Robotskapade Irakförgreningar
Robotskapade Nigeriaförgreningar